Spojení písmen W a D může mít různé významy:

WD 
 Western Digital
 iniciály jména Walt Disney
 IATA kód společnosti DAS Air Cargo
 Wikidata
 mazivo, čistidlo a rozpouštědlo lepidel WD-40

Externí odkazy 
 

Zkratky